Cassella steht für

 Cassella Farbwerke Mainkur AG, von Leopold Cassella gegründetes deutsches Unternehmen

Cassella ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Cassella (1766–1847), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Casella
 Kasela